Brnović ist der Familienname folgender Personen:
 Dragoljub Brnović (* 1963), jugoslawischer Fußballspieler
 Nenad Brnović (* 1980), montenegrinischer Fußballspieler
 Predrag Brnović (* 1986), montenegrinischer Fußballspieler
 Tatjana Brnović (* 1998), montenegrinische Handballspielerin